Länsväg 535 kan syfta på:

 Länsväg U 535
 Länsväg W 535
 Länsväg Z 535
 Länsväg AC 535